

Industrie 

 Prototype, exemplaire incomplet et non définitif d'un objet qui sert à valider sa conception ;
 Prototype à terre (PAT), un réacteur nucléaire de recherche.

Informatique 

 Prototype, patron de conception consistant à modifier la copie d'un objet plutôt que de le recréer ;
 Programmation orientée prototype, type de programmation ;
 Prototype, framework javascript.

Science 

 Théorie du prototype, un modèle de catégorisation graduelle en sciences cognitives.

Littérature et peinture  
 Modèle
 archétype  
exemple : Cette personne est le prototype de l’avocat véreux.

Courses automobiles 

 Sport-prototype, catégorie de voitures de courses carrossées non commercialisées ;
 Le Mans Prototype, catégorie de voitures sport-prototypes ;
 Prototype Technology Group, écurie de course automobile américaine.

Culture 

 , film sorti en 1992.
 Prototype, jeu vidéo sorti en 2009.
 Prototype 2, la suite du jeu, sortie en 2012.
 Prototype, entreprise de jeu vidéo japonaise.
 Prototype, groupe de metal progressif américain.
 Prototypes, groupe de rock indépendant français.
 Prototype FX-13, bande dessinées de la série Les Aventures de Buck Danny.